Cross Bones (engl. für überkreuzte Knochen) bezeichnet

 einen Friedhof in London, siehe Cross Bones (Friedhof)
 den Originaltitel des Romans Totgeglaubte leben länger von Kathy Reichs

siehe auch 
 Crossbones
 Jolly Roger